Беэр — немецко-еврейская фамилия.

Известные носители 
 Беэр, Андреас Бенедиктович (1696—1751) — горный специалист, первый главный командир (начальник) Колывано-Воскресенских заводов (1747—1751).
 Беэр, Сергей Алексеевич (1941—2014) — биолог, доктор биологических наук, профессор.

Прочее 
 Беэр Хеттянин — персонаж, упомянутый в Библии, отец одной из жён Исава.

См. также